ALDH9A1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 1-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 494 амінокислот, а молекулярна маса — 53 802.

Кодований геном білок за функцією належить до оксидоредуктаз. 
Білок має сайт для зв'язування з НАД. 
Локалізований у цитоплазмі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

Альдегіддегідрогенази